Polska Wieś – dawna wieś w województwie dolnośląskim, w mieście powiatowym Wołów.
 Polska Wieś – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo
 Polska Wieś – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie gnieźnieńskim, w gminie Kłecko
 Polska Wieś – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Pobiedziska
 Polska Wieś – nazwa niestandaryzowana, część miasta Pobiedziska

Zobacz też 
 Gmina Polska Wieś